Менди́м () - топонимы в Гафурийском районе.

Мендим (приток Зилима) — река в России, протекает в Гафурийском районе Республики Башкортостан

Мендим — деревня в Гафурийском районе Башкортостана, относится к Ташлинскому сельсовету.